Lodbrok – veliero storico svedese
 Lodbrok – personaggio dei fumetti
 Ragnar Lodbrok – militare danese
 Ragnar Lodbrok  – anche noto Ragnarr Loðbrók, re semi-leggendario di Svezia e Danimarca del IX secolo